R48 peut faire référence à :
 Dyslexie et autres troubles de la fonction symbolique, non classés ailleurs, d’après la Classification internationale des maladies ; 
 la phrase de risque : « Risque d'effets graves pour la santé en cas d'exposition prolongée.», sur les étiquettes des produits chimiques.

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres